Дзюнсэй Тэрасава — японский буддийский монах. Руководитель буддийского ордена «Ниппондзан Мёходзи» на Украине, в России и Центральной Азии. Консультант Международного Бюро Мира в Женеве (Швейцария), известен своей миротворческой и антивоенной деятельностью.

С 2000 по 2012 год Тэрасаве был запрещен въезд в Россию из-за его позиции по войне в Чечне. В апреле 2012 года Тэрасаве было снова отказано во въезде в Россию.

Биография 
Родился 15 сентября 1950 в небольшом городе Хакуй в провинции Исикава.

Ученик Нитидацу Фудзии, основателя буддийского ордена «Ниппондзан Мёходзи». В 1969 году поступил в Токийский университет Риккё, но вскоре бросил учёбу.

С 1970 по 1975 год жил в Индии. Участвовал в протестах против индийских ядерных испытаний. Участвовал в протестах против захода кораблей 7-го флота США с ядерными ракетами в Бомбей. Вместе с другими членами ордена уехал из Индии после того как в феврале 1975 года правительство Индии издало указ, препятствующий деятельности Ниппондзан Мёходзи в стране.

В 1975 в возрасте 25 лет переехал в Великобританию. Установил связи со многими видными британскими буддистами и политическими активистами движения за мир.

В 1980-х участвовал во многих антиядерных протестах и маршах в Европе. Участвовал в постройке двух «Ступ мира» в Великобритании — в городе Милтон-Кинс (построена в 1980) и в Лондоне, в парке Баттерси (построена в 1985).

В 1986 году он инициировал проведение в Индии Раджгирского Симпозиума под девизом «Победа Дхармы над ядерной угрозой», предваряющего встречу в Нью-Дели между Радживом Ганди и Михаилом Горбачёвым, увенчавшуюся «Нью-Делийской Декларацией о построении мира без насилия и ядерного оружия».

В 1988 году в качестве посла мира прибыл на 3-ю Специальную Сессию ООН по Разоружению в Нью-Йорке, неся с собой священный прах Будды Шакьямуни из храма Тосёдай-дзи в Японии. По пути он вручил частицу священного праха Президенту Михаилу Горбачёву в Кремле во время московского саммита Рейган-Горбачёв.

С 1991 года имеет учеников в России, Украине и Киргизии.

Деятельность в России 
В августе 1991 находился в Москве. Присутствовал на баррикадах возле Белого Дома.

Выступал против действий российской армии во время Первой чеченской войны. Участвовал во многих акциях протеста в Москве. В марте 1995 года был одним из организаторов «Марша Материнского Сострадания» Москва-Грозный.

Резко критиковал действия российских федеральных войск на Северном Кавказе на сессии Комитета по правам человека ООН в Женеве в 2000 году. В открытом письме президенту Путину призывал вывести российские войска из Чечни.

В 2000 году, во время сессии ПАСЕ, провёл демонстрацию у здания Совета Европы вместе с представителем Аслана Масхадова в Европе Ахьядом Идиговым.

В 2000 году Тэрасаве было отказано во въездной визе в Россию в связи с его, по мнению ФСБ, «антироссийской деятельностью применительно к событиям в Чечне». Дзюнсэю Тэрасаве был запрещен въезд в Россию с 2000 по 2012 год.

В феврале 2012 приезжал в Москву, где встретился с активистами организации «Русь Сидящая». Участвовал в протестном шествии и митинге на Болотной площади 4 февраля 2012 в Москве (См. Протестное движение в России (2011—2013)). Посетил буддийский храм в Санкт-Петербурге. Выступил в Центре Сахарова.

В апреле 2012 года Тэрасаве было снова отказано во въезде в Россию. По мнению российских буддистов, данный отказ стал следствием участия Тэрасавы в митингах российской оппозиции.

Деятельность на Украине 
Тэрасава — глава буддийского Ордена Ниппондзан Мёходзи на Украине, в России и Центральной Азии.

Инициатор строительства Ступы Мира в селе Паньковка Луганской области.

Активно выступал в поддержку Евромайдана, против присоединения Крыма к России., обвинил Россию в создании ада в Чечне, в утоплении Сирии в крови. Также, по его мнению, Путин, введя войска на Украину, продемонстрировал своё сумасшествие и окончательно потерял лицо в глазах всего мира

С 2009 года ведёт блог на сайте газеты «Украинская правда».

В марте-апреле 2014 года провёл «Марш мира» по юго-востоку Украины.

Отзывы

Положительные 
Религиовед, преподаватель кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой культуры и религий КРСУ Денис Брусиловский отзывается о Дзюнсэе Тэрасаве следующим образом: «Тэрасава у нас в Кыргызстане фигура довольно известная, о нем много написано в специализированной литературе отечественного издания, оценка дается в основном позитивная, хотя это скорее зависит от общего отношения автора к идеям нитирэнизма. Я подробно ознакомился с его трудом „Глобальное пробуждение“, отождествлять изложенные там идеи с экстремистскими организациями — большая глупость. Уважение к религиозным, национальным и культурным различиям постоянно повторяется в книге». Брусиловский отмечает, что источниками критики Тэрасавы являются представители других религиозных течений, недовольные динамичной проповеднической деятельностью Тэрасавы, и правительства, недовольные политическими заявлениями Тэрасавы. Брусиловский указывает, что если Тэрасава начнёт резко и необоснованно критиковать руководство страны, то руководством «должны быть приняты соответствующие меры», в то же время отмечая: «Как частное лицо он, пожалуй, никакого негативного отношения у специалистов-религиоведов не вызывает».

Буддолог А. В. Парибок в интервью журналу «Гефтер» отмечал, что Дзюнсэй Тэрасава является «очень видным деятелем японского буддизма», а его усилия в виде маршей мира «сыграли некоторую роль» в общих намерениях остановить чеченский конфликт.

Критические 
По словам сектоведа и член-корреспондента FECRIS Владимира Рогатина, внутренние практики, которые используют в «Ниппондзан Меходзи», «имеют очень деструктивные последствия. Подавляют волю и критическое мышление. Людей завлекают в монастырь, а те добровольно переписывают своё имущество».

В ответ на данную критику буддийский монах «Ниппондзан Меходзи» на Украине Сергей Жданкин высказался следующим образом: «Мы не являемся деструктивной сектой. И не понимаю, на каких основаниях делаются такие выводы. Мы одна из древнейших религий, которая идет от самого Будды».

Публикации 
 Книги
 
 
 
 
 
 Статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Учитель Дзюнсэй Тэрасава-сёнин // Буддийский орден Ниппондзан Меходзи в СНГ
 Слова Учителя // Проект «Ступа — священный курган Мира». Буддийский орден Ниппондзан Мёходзи на Украине
 Семенов А. Главная мантра мира // НГ-Религии
 Шмыгля А. Тэрасава Дзюнсэй // Федерация Там Куи Кхи-конг
 Junsei Terasawa // Inter Religious Federation for World Peace

Буддийские монахи